

Patronymie
 Joshua Kimmich (1995-) est un footballeur allemand ;
 Max W. Kimmich (1893-1980) est un réalisateur, producteur et scénariste allemand ;
 Wilhelm Kimmich (1897-1986) est un artiste et peintre allemand.